LTN ist die Abkürzung für:

 Landes-Tarif Niedersachsen (LTN), einen landesweiten Eisenbahntarif im Bundesland Niedersachsen
 den London Luton Airport (IATA-Code)
 Landestrachtenverband Niedersachsen

Abkürzung